Valia puede referirse a dos personas:

 Walia, rey visigodo.

 Valia, personaje ficticio de la trilogía Memorias de Idhún.